Jün-si může být:

 Jün-si (Chu-nan) – městský obvod v městské prefektuře Jüe-jang v provincii Chu-nan;
 Jün-si (Chu-pej) – okres v městské prefektuře Š’-jen v provincii Chu-pej.